

Geografia
 Bani – comune del Burkina Faso noto per le sue moschee di fango
 Bani – municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
 Bani – frazione del comune di Ardesio in provincia di Bergamo, Italia
 Bani – fiume affluente del fiume Niger nel Mali orientale

Persone
 Bani, soprannome di Ettore Losini musicista e liutaio italiano
 Mattia Bani – calciatore italiano
 Sergio Bani – calciatore italiano
 Zahra Bani – atleta italiana

Altro
 Bani – composizioni sikh
 Bani – centesimi di leu rumeno, valuta della Romania